Чунцинский метрополитен () — система линий подземного и надземного метро и монорельса в городе Чунцин (Китай). На всех станциях установлена система горизонтального лифта.

История 
Чунцинский метрополитен был построен как часть проекта китайского руководства по развитию Западного Китая при финансовом участии Японского банка международного сотрудничества. Монорельс строился совместно Чанчуньской вагоностроительной компанией () и Hitachi с использованием передовых японских монорельсовых технологий. Строительство началось в 1999 году, первый пусковой участок открыт 6 ноября  года.

Действующие линии 
На январь 2019 года в Чунцине действует девять линий, две из них монорельсовые, остальные имеют обычную железнодорожную колею европейского типа (1435 мм).

Линия 1 (красная) 

Линия с обычной железнодорожной колеей протяжённостью 38,9 км с 23 станциями. Линия начинается на станции Сяошицзы в восточной части центрального района и заканчивается на станции Цзяньдинпо на западе города.

Линия 2 (зелёная) 

Монорельсовая линия протяжённостью 31,3 км с 25 станциями. Первая станция Цзяочанкоу находится в деловой части центрального района, последняя Юдун — на юге города, в районе Банань.

Линия 3 (синяя) 

Вторая монорельсовая линия Чунцина. Проходит с юга на север от станции Юдун до станции Юженьба (+ ветка к терминалу 2 аэропорта Цзянбэй), связывая, таким образом, аэропорт, северный железнодорожный вокзал, центр города и спальный район на юге. Протяжённость линии составляет 56,1 км с 39 станциями.

Линия 4 (светло-коричневая) 

Линия с обычной железнодорожной колеей. Проходит на восток от станции Миньаньдадао до станции Танцзято. Длина 15,6 км. Открыта 28 декабря 2018 года.

Линия 5 (голубая) 

Линия с обычной железнодорожной колеей. Открыта 28 декабря 2017 года. Она проходит с северо-востока на юго-запад и соединяет «Садовый выставочный центр (Garden EXPO Center)» со станцией Дашиба. Протяжённость линии составляет 19,5 км с 10 станциями.
20 января 2021 открыто движение по южной части линии 5 от станции Шицяопу до станции Тяоден (12 станций, длина 17,9км). В настоящий момент северная и южная части линии не связаны || соединяющая их центральная часть линии от станции Дашиба до станции Шицяопу в стадии строительства, включающей мостовой переход через реку Цзялинцзян.

Линия 6 (розовая) 

Линия с обычной железнодорожной колеей, открыта 28 сентября 2012 года. Линия проходит с юго-востока (станция Чаюань) на северо-запад (станция Бэйбэй + ветка к станции Юэлай) и соединяет районы Наньань, Ючжун и Цзяньбэй в центральной части Чунцина. Протяжённость линии, с учётом вилочного движения, составляет 63,3 км с 28 станциями.

Линия 9 (красно-коричневая) 

Линия с обычной железнодорожной колеей, открыта 25 января 2022 года. Линия проходит с юго-запада (станция Гаотаньянь) на северо-восток (станция Синкедадао). Протяжённость линии 31,5 км с 24 станциями.

Линия 10 (фиолетовая) 

Линия с обычной железнодорожной колеей. Открыта 28 декабря 2017 года. Она проходит от станции Ванцзячжуан до станции Лиючи с севера на юг с большим крюком к востоку. Линия обслуживает Северный вокзал и аэропорт Цзянбэй. Протяжённость линии составляет 27,7 км, число станций — 19.

Линия 0 кольцевая (серо-коричневая) 

Линия с обычной железнодорожной колеей. 28 декабря 2018 года была открыта ее первая очередь от станции Чунцинская библиотека до улицы Хайсялу через Северный вокзал (34,3 км). 30 декабря 2019 года линия была продлена на 9,5 км до станции Эрлан. 20 января 2021 года было открыто движение по всему кольцу.

Проезд 
Стоимость проезда (в юанях CNY-RMB):

Планы развития 
В 2020 году по плану протяжённость 11 линий с 268 станциями достигнет 455,6 км.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Страница на сайте UrbanRail.net
 Официальный сайт (Chinese)
 Карта

Транспорт Чунцина
Метрополитены Китая
Монорельсы Китая